The Hunt, che in lingua inglese significa "La caccia", può riferirsi a:

Cinema
The Hunt – film del 1915 diretto da Mack Sennett e Ford Sterling 
The Hunt – cortometraggio del 1924 diretto da George Marshall
The Hunt – film del 2006 diretto da Fritz Kiersch 
Il sospetto (Jagten, titolo internazionale The Hunt) – film del 2012 diretto da Thomas Vinterberg
The Hunt – film del 2020 diretto da Craig Zobel

Musica
The Hunt – gruppo musicale canadese
The Hunt – album del 1947 di Dexter Gordon e Wardell Gray
The Hunt – album del 1996 dei Guv'ner 
The Hunt – EP del 1996 degli Atrocity
The Hunt – album del 2012 dei Grand Magus

Televisione
Caccia al procione (The Hunt) – episodio della serie televisiva Ai confini della realtà
The Hunt – episodio della serie televisiva Oltre i limiti
Una poliziotta in coma (The Hunt) – episodio della serie televisiva The Wire
La caccia (The Hunt) – serie televisiva documentario della BBC